Зимова Універсіада 1991 — XV зимова Універсіада. Проводилася в Саппоро (Японія) в 1991 році.

Медальний залік

Хокей 
Переможцями турніру з хокею на Універсіаді 1991 стала збірна Канади.

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Спортивні події 1991
Зимові Універсіади
Спорт у Саппоро